SER est un sigle, qui peut signifier :
 surface équivalente radar (RCS pour radar cross section en anglais), une propriété physique inhérente des objets indiquant l’importance relative de la surface de réflexion d'un faisceau électromagnétique qu’ils provoquent
 groupe Socialiste, écologiste et républicain, un groupe parlementaire français du Sénat
 Saint-Étienne-du-Rouvray est une commune française située en Seine-Maritime.
 Société d'éditions rhodaniennes
 Sources d'énergie renouvelable
 Syndicat des énergies renouvelables, en France
 SER, :en:Sociaal-Economische Raad, le conseil social et économique des Pays-Bas
 le code OACI de la compagnie aérienne mexicaine Aero California
 sous-ensemble représentatif, dans le domaine des études statistiques et des sondages

Ser est une abréviation, qui peut signifier :
 Serpens, Serpentis, le nom latin et son génitif de la constellation du Serpent
 Sérine, un acide aminé

Ser est aussi un titre de noblesse médiéval italien (abréviation du mot Signor, et dont dérivent les titres de Messer et Messere), qui servait à désigner les notaires. Un exemple connu est Ser Ciappelletto, personnage littéraire du Décaméron.

voir aussi 
 Cadena SER, une station de radion espagnole appartenant au groupe Prisa

Abréviation